Данни Баккер (; родился 16 января 1995 года в городе Гаага, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба НАК Бреда.

Клубная карьера 
Баккер начал заниматься футболом в детской команде клуба «Лаквартир». В 2007 году он перешёл в футбольную академию клуба АДО Ден Хааг из своего родного города. 16 марта 2013 года в матче против «Витесса» Данни дебютировал в Эредивизи. В новом сезоне он начал появляться на поле намного чаще и постепенно завоевал место в основе. В том же году он подписал свой первый профессиональным контракт до 2018 года. 26 октября в поединке против «Твенте» Баккер забил свой первый гол за АДО. Конец 2014 года и начало 2015 года омрачили травмы, которые в большом количестве получал Данни.

5 октября 2020 года перешёл на правах аренды в клуб «Рода».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Нидерландов Баккер принял участие в Турнире в Тулоне.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК НАК Бреда